Koroneos ist der Familienname folgender Personen:

 Kosmas Koroneos (1933–2015), griechischer Schriftsteller, Poet und Dramatiker
 Panagiotis Koroneos (* 1952), griechischer Basketballspieler und -trainer
 Panos Koronaios (1809–1899), griechischer Politiker